Franz Zehetmayer ist der Name folgender Personen:

* Franz Zehetmayer (Politiker) (1884–1973), österreichischer Politiker
 Franz Zehetmayer (Eishockeyspieler) (1916–1992), österreichischer Eishockeyspieler